Martina Navrátilová e Pam Shriver hanno battuto in finale Claudia Kohde Kilsch e Hana Mandlíková 5-7, 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (Campionesse)
 Rosalyn Nideffer /  Candy Reynolds (secondo turno)
 Jo Durie /  Anne Hobbs (terzo turno)
 Kathy Jordan /  Anne Smith (quarti di finale)
 Christiane Jolissaint /  Marcella Mesker (secondo turno)
 Claudia Kohde Kilsch /  Hana Mandlíková (finale)
 Mima Jaušovec /  Betsy Nagelsen (quarti di finale)
 Kathy Horvath /  Virginia Ruzici (semifinali)

 Barbara Jordan /  Liz Smylie (semifinali)
 Leslie Allen /  Anne White (terzo turno)
 Zina Garrison /  Lori McNeil (primo turno)
 Sandy Collins /  Alycia Moulton (terzo turno)
 Bettina Bunge /  Eva Pfaff (primo turno)
 Helena Suková /  Virginia Wade (terzo turno)
 Cláudia Monteiro /  Yvonne Vermaak (primo turno)
 Ivanna Madruga-Osses /  Kathy Rinaldi-Stunkel (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1984